Dunn es el nombre de dos pueblos en Wisconsin, Estados Unidos:

  Dunn (condado de Dane, Wisconsin).
  Dunn (condado de Dunn, Wisconsin).